Miejscowości w Polsce:
 Basznia Dolna
 Basznia Górna

Przystanki kolejowe (ich położenie niezupełnie pokrywa się z położeniem miejscowości):
Przystanek kolejowy Basznia
Przystanek kolejowy Basznia Dolna